Mikko Rantanen (né le  à Nousiainen en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant pour les Avalanche du Colorado dans la LNH.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TPS Turku, il commence sa carrière professionnelle en 2012-2013 avec cette même équipe. Il est sélectionné au deuxième tour, en  par le Neftekhimik Nijnekamsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2013. Il est classé comme le meilleur espoir européen par la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey pour le Repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Il est repêché 10e choix au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par l'Avalanche du Colorado.

Le 8 octobre 2015, il fait ses débuts dans la LNH dans une défaite de 5-4 contre le Wild du Minnesota.

Il remporte la Coupe Stanley 2022 avec Colorado.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || TPS Turku U16 || Jr. C SM-sarja Q || 10|| 7|| 7|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || TPS Turku U16 || Jr. C SM-sarja || 19|| 4|| 15|| 19|| 8|| 10|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 2011-2012 || TPS Turku U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 6|| 11|| 17|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || TPS Turku U16 || Jr. C I-divisioona || 8|| 7|| 11|| 18|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || TPS Turku U18 || Jr. B SM-sarja || 22|| 5|| 8|| 13|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || TPS Turku U18 || Jr. B SM-sarja || 5|| 2|| 6|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2103 || TPS Turku U20 || Jr. A SM-liiga || 35|| 10|| 14|| 24|| 14|| 9|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 15|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || TPS Turku U18 || Jr. B SM-sarja || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || TPS Turku U20 || Jr. A SM-liiga || 17|| 5|| 13|| 18|| 8|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || TPS Turku || Liiga || 37|| 5|| 4|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || TPS Turku || Liiga || 56|| 9|| 19|| 28|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || TPS Turku U20 || Jr. A SM-liiga || -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 6|| 8|| 14|| 2
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 52 || 24 || 36 || 60 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH || 4 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 75 || 20 || 18 || 38 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH || 81 || 29 || 55 || 84 || 34 || 6 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 74 || 31 || 56 || 87 || 54 || 12 || 6 || 8 || 14 || 4
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH || 42 || 19 || 22 || 41 || 14 || 15 || 7 || 14|| 21 || 6 
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 52 || 30 || 36 || 66 || 34 || 10 || 5 || 8 || 13 || 4
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado  || LNH || 75 || 36 || 56 || 92 || 56 || 20 || 5 || 20 || 25 || 4

| 408 || 165 || 243 || 408 || 216 || 63 || 23 || 54 || 77 || 18

Au niveau international 

|-
| 2013 || align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5|| 2|| 5|| 7|| 22|| || align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 2|| 5|| 0|| +2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 4|| 0|| 4|| 2|| +3|| align="left"| Septième place
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 3 || 5 || 2 || -2 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2017 || align=left| Championnat du monde || 10 || 4 || 6 || 10 || 0 || +2 || align=left| Quatrième place
|-
| 2018 || align=left| Championnat du monde || 8 || 5 || 6 || 11 || 6 || +1 || align=left| Cinquième place

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2020-2021 : sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles de la LNH
2021-2022 : remporte la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado
2022-2023 : participe au  Match des étoiles

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance en Finlande-Propre
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Neftekhimik Nijnekamsk
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Joueur du Rampage de San Antonio
Champion de la Coupe Stanley
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey